Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1979 odbyły się między 26 marca a 1 kwietnia 1979 w szwajcarskim Bernie.

Tytuł mistrzów świata z 1978 broniła drużyna ze Stanów Zjednoczonych. Nowymi mistrzami zostali Norwegowie, którzy w finale pokonali Szwajcarów 5:4. Brązowy medal zdobyli Kanadyjczycy.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1979
1979 w curlingu
1979 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Bernie
Historia Berna